Pa може да се отнася за:
 Pa – символ на химичния елемент Протактиний
 Паскал (Pa) – единица за налягане и механично напрежение